The Last Outlaw – cortometraggio muto statunitense del 1919 diretto da John Ford
The Last Outlaw – film muto western statunitense del 1927 diretto da Arthur Rosson
The Last Outlaw – film western statunitense del 1936 diretto da Christy Cabanne
L'ultimo fuorilegge (The Last Outlaw) – serie televisiva australiana trasmessa nel 1980
L'ultimo fuorilegge (The Last Outlaw) – film western per la televisione statunitense del 1993 diretto da Geoff Murphy

Pagine correlate
L'ultimo fuorilegge